Angles peut faire référence à : 

 pluriel du mot angle.
 les Angles, un peuple germanique oriental, originaire de l'Angeln et lui-même à l'origine du nom Angleterre
 plusieurs communes françaises :
 Angles dans les Alpes-de-Haute-Provence
 Angles en Charente
 Angles en Vendée
 Angles-sur-l'Anglin dans la Vienne
 Angles, une rivière des Alpes-de-Haute-Provence, qui donne son nom à la commune d'Angles.
 Angles, le quatrième album du groupe The Strokes.
 Angles, dans le jargon des  prestidigitateurs et illusionnistes, les angles d'une manipulation sont une abréviation des "angles de présentation" selon lesquels le magicien peut effectuer la technique : certaines techniques invisibles pour un spectateur situé en face du magicien seront visibles d'un spectateur situé à sa gauche, par exemple.

Patronyme 
 Antonio Angles Martins (1966-), criminel hispanique brésilien ;
 Jean-Baptiste Angles (1865-1935), missionnaire catholique français ;

Voir aussi

Note 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de toponyme